Кама́ньо () — испанская фамилия. Известные носители:

  (род. 1979) — испанский велогонщик.
 Каманьо, Эдуардо (род. 1946) — аргентинский политик.
 Пинсон Каманьо, Дарвин Даринель (род. 1994) — панамский футболист.

См. также 
 Кааманьо